Ballophilidae är en familj av mångfotingar. Ballophilidae ingår i ordningen jordkrypare, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ballophilidae 78 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordkrypare
Ballophilidae